Allenhurst bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Allenhurst (Florida), im Brevard County
 Allenhurst (Georgia), im Liberty County
 Allenhurst (New Jersey), im Monmouth County
 Allenhurst (Ohio), im Belmont County – nicht mehr existent
 Allenhurst (Texas), im Matagorda County

im NRHP gelistete Objekte:
 Allenhurst (Georgetown), in Georgetown, Kentucky, ID-Nr. 73000829
 Allenhurst Railroad Station, in Allenhurst, New Jersey, ID-Nr. 80002504
 Allenhurst Residential Historic District, in Allenhurst, New Jersey, ID-Nr. 10000353